BLC peut faire référence à :
  ;
 Banque Laurentienne du Canada ;
 bois lamellé-collé ;
 type BLC, un type de tramway, automotrice électrique de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV);
 , un contrôle de la couche limite.